Гюльбен Эрген — турецкая актриса и певица. Родилась 25 августа 1972 года. Она выпустила 6 альбомов и 1 сингл. Принимала участие во многих сериалах. Была замужем за Мустафой Эрдоганом, имеет сына по имени Атлас и близнецов Ареса и Гюнея. Проживает в Стамбуле.

Альбомы 
 Merhaba 1995
 Kör Âşık 1999
 Sade ve Sadece 2002
 Uçacaksın 2004
 9 + 1 Fıkır Fıkır 2005
 Gülben Ergen 2006
 Aşk Hiç Bitmez 2008
 Uzun Yol Şarkıları (2009)
 Hayat Bi' Gün (2011)
 Kalbimi Koydum (2015)
Seni Kırmışlar (2020)

Сериалы 
 Biz Ayrılamayız (Film) (1988)
 Deniz Yıldızı (Film) (1988)
 Av (Film) (1989)
 Hanımın Çiftliği (1990)
 Kanun Savaşçıları (1991)
 Yolpalas Cinayeti (1991)
 İşgal Altında (1992)
 İki Kız Kardeş (1994-1995)
 Fırat (1994)
 Marziye (1998-2000)
 Dadı (2000-2002)
 Хюррем Султан (2003)
 Gönül (2006)
 Gülben Ergen ile Sürpriz (2008)

Певцы и певицы Турции
Актрисы Турции
Поп-фолк-исполнители
Выпускники женского лицея Эренкёй